Annet Muijen, bekende (ex-)medewerker van HP/De Tijd
 C.J. van Muijen, oprichter van Plateelbakkerij Duinvoet
 Gert-Jan van Muijen (1948), jurist, belastingrechter en Eerste Kamerlid voor het CDA in 1994-95.
 Jaap van Muijen (1960), hoogleraar psychologie aan de Nyenrode Business Universiteit.